Эдгар Линденау Эбю (; ,  — , ) — датский перетягиватель каната, чемпион летних Олимпийских игр 1900.

На Играх Эбю стал обладателем золотой медали после того, как его команда заняла первое место, обыграв в единственной встрече французов.

Примечания

Ссылки 
 Эдгар Эбю на sports-reference.com

Перетягиватели каната Дании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Перетягиватели каната на летних Олимпийских играх 1900 года
Олимпийские чемпионы от Дании
Олимпийские чемпионы по перетягиванию каната
Спортсмены нескольких видов спорта